Grand Prix Belgii 1985 (oryg. Grand Prix de Belgique) – 13. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 15 września 1985, po raz 20. na torze Spa-Francorchamps.

43. Grand Prix Belgii, 32. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Alain Prost - 1:55.306
 Najszybsze okrążenie: Alain Prost - 2:01.730 na okrążeniu 38

Belgia
1985
1985 w Belgii